

Бенчин — село в гміні Ужендув Красницького повіту Люблінського воєводства
 Бенчин — село в гміні Бжезьниця Вадовицького повіту Малопольського воєводства